Адам Райнер (; 1899—1950) — австрийский мужчина, который в течение жизни был и карликом, и гигантом.

Биография 
Родился в 1899 году в Граце в австрийской семье. Его родители были обычного роста: отец — 172, мать — 165 см, брат тоже был нормального роста.

В 1917 году, в возрасте 18 лет, рост Адама составлял 122,5 см, вследствие чего он был освобождён от службы в армии и не был призван на войну. Затем, в  произошёл резкий всплеск роста Райнера так, что в 1931 году он достиг высоты  В результате гигантизма он был прикован к постели и болел кифозом. У Адама Райнера была опухоль на гипофизе, чем врачи объясняли такой скачок роста в возрасте, когда люди обычно перестают расти. В 1930 году опухоль была удалена, но Адам всё равно рос, хоть и медленнее. Также Райнер страдал от акромегалии с очевидными для неё признаками: аномально длинные руки и ноги, выступающий лоб и челюсть, большие губы и редкие зубы.

Когда он умер 4 марта 1950 года, его рост достигал  После смерти был кремирован, место захоронения неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 Адам Райнер — карликовый гигант
 Адам Райнер — Удивительная история низкого гиганта!
 Adam Rainer — 7 feet 8 inches (233.5 cm) 
 The Man Who Was a Dwarf and a Giant 

Люди-гиганты
Акромегалия
Персоналии:Австрия